Жан де Бодт (; ,  — , ) — французский архитектор барокко, генерал прусской и саксонской армий.

Биография 
Жан де Бодт изучал архитектуру во Франции у Франсуа Блонделя. 

В 1685 году после отмены Нантского эдикта был вынужден бежать в Голландию из-за своих протестантских убеждений. На военной службе у Вильгельма Оранского он участвовал в многочисленных походах и имел возможность продолжить свою учёбу в Нидерландах, а позднее в Англии, находясь в свите принца. В Лондоне он получил звание капитана инфантерии и инженерного корпуса. 

В 1699 году он принял приглашение курфюрста Бранденбурга Фридриха III и перебрался в Берлин, где был зачислен в 20-й фузилёрский полк. Осенью 1699 года Бодт был назначен руководить возведением берлинского Цейхгауза. Бодт несколько скорректировал в английских и французских традициях первоначальный проект здания. Он также перестроил дворец Шверина в центре Берлина. Бодт также является автором проектов берлинского дворца Подевильса и усадьбы Дёнгофов во Фридрихштейне, а также некоторых деталей Потсдамского городского дворца.

В мае 1705 года Бодт был назначен командиром инженерного корпуса и получил звание полковника. В 1715 году король Фридрих Вильгельм I присвоил ему звание генерал-майора. В 1722 году Бодт был назначен комендантом Везельской цитадели и провёл её реконструкцию. Бодт также является автором проекта Берлинских ворот в Везеле.

После того, как король предпочёл передать заказ на реконструкцию магдебургской крепости Герхарду Корнелиусу фон Вальраве, Бодт ушёл в отставку. По рекомендации друга он поступил на должность генерал-интенданта гражданского и военного строительства и командиром инженерного корпуса в Саксонии и получил звание генерал-лейтенанта. В 1741 году получил звание генерала от инфантерии. В Дрездене Бодт руководил перестройкой Японского дворца.

Примечания

Литература 
 Hans-Joachim Kuke: Jean de Bodt 1670—1745. Architekt und Ingenieur im Zeitalter des Barock, Verlag Werner, Worms 2002, ISBN 3-88462-179-3
 Klaus-Ludwig Thiel: Staatsbauentwürfe Jean de Bodts für Friedrich I. in Theorie und Praxis, Kleikamp, Köln 1987 (zugl. Univ. Diss. Köln 1985)
 Friedrich Nicolai: Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam, Band 2, S: 73, Digitalisat
 Anton Balthasar König: Biographisches Lexikon aller Helden und Militairpersonen, Band I, S. 151, Digitalisat

Архитекторы Берлина
Архитекторы Пруссии
Архитекторы XVIII века
Архитекторы барокко
Военные Нидерландов
Генералы инфантерии (Пруссия)
Гугеноты
Члены Прусской академии наук
Военачальники Саксонии